Michal I., Michael I. nebo Michail I. může být:

císař
 Michael I. Rangabe († 844) – byzantský císař v letech 811–813

car
 Michail I. Fjodorovič, Michail I. Fjodorovič Romanov (1596–1645) – ruský car v letech 1613–1645

král
 Michal I. (vládl 1050–1081) – kníže a král srbského státu Duklja
 Michal I. Portugalský (1802–1866) – portugalský vzdorokrál 1828–1834
 Michal I. Rumunský (1921–2017) – rumunský král 1927–1930 a 1940–1947

patriarcha
 Michael I. (alexandrijský ortodoxní patriarcha) – řecký ortodoxní (melchitský) patriarcha alexandrijský 860–870
 Michael Kerullarios (1000–1059) – konstantinopolský patriarcha 1043–1058

kníže
 Michal I. Valašský (vládl 1418–1420) – valašský kníže

Rozcestníky - panovník